Pripjaty, folyó Ukrajnában
 Pripjaty, kihalt szellemváros Ukrajnában a Kijevi területen
 Pripjaty, falu Ukrajnában, a Volinyi területen
 Pripjaty, hadihajó
 Pripjaty-mocsarak, mocsárvidék Ukrajnában
 Pripjaty RKSZ–20.03, sugárzásmérő készülék